Кубок европейских чемпионов по регби 2016/2017 — третий по счёту розыгрыш Кубка европейских чемпионов (22-й если считать с турниром-предшественником Кубком Хейнекен), международного турнира, организуемого Европейским профессиональным клубным регби (EPCR), в котором принимают участие лучшие клубы из наиболее сильных чемпионатов Европы — Английской Премьер-лиги, Про12 и Топ 14.

Финал соревнования прошёл 13 мая 2017 года на эдинбургском стадионе «Мюррейфилд». В решающем матче встретились действующий обладатель кубка «Сарацины» и «Клермон Овернь». В упорном противостоянии английская команда сумела защитить свой титул, выиграв со счётом 28:17.

Команды

Отбор 
В групповом этапе турнира приняли участие 20 команд из трёх сильнейших лиг Европы, которые определялись по следующим критериям:
 Англия: 6 лучших команд Премьер-лиги;
 Франция: 6 лучших команд Топ 14;
 Про12 (Ирландия, Италия, Уэльс, Шотландия):
 По лучшей команде из каждой страны;
 Три лучших команды чемпионата, не квалифицировавшихся по первому критерию.
 Двадцатое место досталось команде, выигравшей в предыдущем сезоне Европейский кубок вызова. Поскольку победитель, французский клуб «Монпелье Эро», со счётом 19:26 обыгравший в финале сезона 2015/16 «Харлекуинс», квалифицировался по предыдущему критерию, седьмым участником от французского чемпионата стала команда «Бордо-Бегль».

Участники 
20 команд, попавших в групповой этап турнира:

Групповой этап 

Жеребьёвка группового этапа состязания прошла 29 июня 2016 года в швейцарском Невшателе. В августе были объявлены даты групповых матчей соревнования. Стадион, на котором пройдёт финал турнира был объявлен за год до этого, им стала шотландская арена «Мюррейфилд».

Команды были распределены по 4 в пяти группах, каждая сыграла дома и на выезде с каждым из соперников. В плей-офф вышли пять команд, занявших первые места в своих группах, и три лучших команды, занявших вторые места. За победу команда получала 4 очка, за ничью 2 очка. Кроме того, в случае заноса 4 и более попыток в одном матче, команда получала бонусный балл в атаке. В случае же поражения с разницей менее 7 очков — бонусный балл в защите.

Итоговые позиции 

Группа 1

Группа 2

Группа 3

Группа 4

Группа 5

Распределение команд, прошедших в плей-офф

Плей-офф 
Восемь команды были распределены с учётом их выступления в групповой части турнира. Лучшие квалифицировавшиеся сыграют с худшими по принципу первый с восьмым, второй с седьмым, третий с шестым и четвёртый с пятым. Четвертьфиналы пройдут с 1 по 2 апреля, полуфиналы — с 22 по 23 апреля. Финал будет проведён 14 мая на стадионе «Мюррейфилд».

Четвертьфиналы

Полуфиналы

Финал

Примечания 

2016/2017
2016 год в регби
2017 год в регби